

Веселянка — річка; права притока Б'єлої Орави.

Веселянка — село у Запорізькому районі Запорізької області.